Алекса́ндр Само́йлович (Самуилович) Ахие́зер (29 сентября 1929, Москва — 12 октября 2007) — российский социальный философ и культуролог. Доктор философских наук. Известен своей социокультурной концепцией истории России.

Биография 
Родился в Москве в интеллигентной семье. Отец, выпускник юридического факультета Киевского университета, был сотрудником редакции газеты «Правда»; владел многими иностранными языками и некоторое время работал в Германии. В военные годы Саша и его мать находились в эвакуации: сначала в одном из уральских колхозов, а затем в Васильсурске.

После окончания факультета экономики сельского хозяйства Московского государственного экономического института Госплана СССР (1953) Александр работал председателем плановой комиссии Заокского райисполкома Тульской области, а затем — начальником планово-финансового отдела НИИ сельского строительства. В 1960—1962 гг. он обучался на вечернем отделении факультета по математическим методам планирования Московского инженерно-экономического института.

Работая в НИИ градостроительства АСА СССР (1962—1968), он в то же время получал послевузовское образование по двум специальностям: «народнохозяйственное планирование» (аспирантура НИИ Госплана СССР) и «философия» (окончил аспирантуру в 1967 году, с защитой кандидатской диссертации).

После защиты стал сотрудником НИИ теории, истории и перспективных проблем советской архитектуры, а с 1969 года — Института международного рабочего движения АН СССР

В 1991 году вышло трёхтомное философско-социологическое издание «Россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика России)», которому учёный посвятил годы упорного труда. До этого его работы относились к совершенно иной тематике: «теория урбанизации, социальная экология, математические методы в градостроительстве». Один из рецензентов книги, И. Г. Яковенко, назвал её «таблицами Менделеева» русской культуры.

В последние годы жизни был ведущим научным сотрудником Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (работал в Центре демографии и экологии человека с 1991 года). В 1998 году защитил докторскую диссертацию по специальности «философия».

В 1990-х годах семинары А. С. Ахиезера были «фокусом притяжения» для наиболее одарённых отечественных исследователей российского общества и культуры. Стенограммы их заседаний регулярно печатались в журнале «Рубежи».

Похоронен в Малаховке (Московская область).

Семья 

Первая жена — заслуженный учитель школы РСФСР Изольда Юльевна Ахиезер: дочери Елена и Ольга.

Вторая жена — Сусанна Яковлевна Матвеева, сотрудник Института философии РАН, соавтор А. С. Ахиезера.

Научная деятельность 

А. С. Ахиезер — автор более 500 научных статей и около 20 книг. Самые известные труды учёного — «Россия: критика исторического опыта» (1991) и «История России: конец или новое начало?» (2005).

Ввёл ряд новых культурологических и социологических терминов, «превратил некоторые общеизвестные научные метафоры в научные понятия». Выдвинул концепцию социокультурной эволюции, осуществляющейся по спирали, и описал стадии развития нравственного идеала, преобладающего в обществе: «синкретизм» — «умеренный утилитаризм» — «развитый утилитаризм» — «либеральный нравственный идеал».

 Книга «Россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика России)»
Первый вариант рукописи этой книги (более 1000 машинописных страниц), к работе над которой А. С. Ахиезер приступил ещё в 1974 году, был изъят сотрудниками КГБ (1982). В годы перестройки книга была написана заново, и вышла в трёх томах в 1991 году, вызвав широкий резонанс в научной среде.

 Книга «История России: конец или новое начало?»
В 2005 году вышла научно-популярная книга «История России: конец или новое начало?», в которой проведён системный анализ истории и социокультурного развития России.

На раннем этапе, работая совместно с Л. Б. Коганом и О. Н. Яницким, внёс значительный вклад в отечественную урбанологию, или урбанистику и, в частности, в теорию урбанизации.

Основные труды 

 Книги
 
  — Первое издание трёхтомника вышло в 1991 г. (Москва: Философское общество СССР)
 
 
 
 
 

 Статьи

 Ахиезер А. С., Коган Л. Б., Яницкий О. Н. Урбанизация, общество и научно-техническая революция // Вопросы философии. — 1969. — № 2.
 Ахиезер А. С., Ильин П. М. Задачи разработки социальных оценок территории в условиях научно-технической революции. // Известия АН СССР, сер. геогр., 1975, № 1.

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 
 Информация  на сайте ИФ РАН
 
 
 

Философы России
Социологи России
Социологи по алфавиту
Выпускники факультета экономики сельского хозяйства Российского экономического университета имени Плеханова
Похороненные на Малаховском кладбище
Сотрудники ИМРД АН СССР